Open Diputación Ciudad de Pozoblanco — профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в Пособланко (Испания) на хардовых кортах в середине лета с 1999 года среди мужчин и с 2009 по 2011 год среди женщин. Мужской турнир некогда относился к категории ATP Challenger Tretorn SERIE+, наиболее престижной в календаре Мирового тура ATP Challenger, и предоставлял призовой фонд в размере 100 тысяч долларов США (плюс оплата проживания) при турнирной сетке, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар. Женский турнир в лучшие годы проходил под эгидой Международной федерации тенниса (ITF) и располагает призовым фондом в размере 50 тысяч долларов при аналогичной сетке.

История 
Мужской теннисный турнир в Пособланко проводился с 1992 года среди испанских теннисистов-любителей, а с 1996 года также среди испанских теннисистов-профессионалов. В 1999 году он получил статус международного (новым спонсором стал парламент Кордовы), а к середине следующего десятилетия являлся наиболее престижным из проводимых в Испании челленджеров, занимая по размерам призового фонда (125 тысяч долларов в 2006 году) место сразу за тремя турнирами АТР.

В 2006 году к мужскому турниру в Пособланко прибавился женский. С 2009 года этот турнир получил статус международного как Открытый чемпионат Андалусии и призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.

С 2012 года, из-за проблем с финансированием, турнир стал терять свой статус — сначала были отменены женские соревнования, а с 2013 года и мужской турнир был переведён в категорию «фьючерс».

Победители и финалисты 
В мужском разряде два теннисиста выигрывали как одиночный, так и парный турнир в Пособланко: представитель Узбекистана Олег Огородов в 1999 году и словацкий теннисист Кароль Бек в 2009 году. Американец Брендон Куп дважды добивался победы в парном разряде с разными партнёрами. Представители Испании трижды побеждали в одиночном разряде, а парный турнир дважды выигрывали чисто испанские пары, при этом победы хозяев корта в основном приходятся на последние годы проведения турнира (в 2010 году даже был разыгран чисто испанский финал). Из представителей бывших республик СССР, помимо Огородова, до финала в одиночном разряде доходил россиянин Денис Голованов, а турнир пар выигрывали белорус Владимир Волчков, украинцы Сергей Стаховский и Денис Молчанов, а также россияне Михаил Елгин, Александр Кудрявцев и Константин Кравчук.

В женском турнире за три года проведения на международном уровне никому не удалось завоевать титул больше одного раза. Хозяек корта среди победительниц не было, хотя Беатрис Гарсия-Видагани дошла до финала в 2010 году. В парном разряде в 2009 году первенствовала украинская теннисистка Ольга Савчук (с Андреей Главачковой из Чехии), а в 2011 году россиянка Нина Братчикова (с французской теннисисткой Иреной Павлович), также дошедшая до финала в первый год розыгрыша. Из остальных пяти проигравших финалисток четыре также представляли бывшие союзные республики.

Одиночный разряд

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Архив результатов турниров на сайте ITF